Zacatecas steht für:

 Zacatecas (Bundesstaat), Bundesstaat in Mexiko
 Zacatecas (Stadt), Stadt in Zacatecas, Mexiko
 Zacatecas (Nuevo León), Ort in Nuevo León, Mexiko